Broadbent är ett engelskt efternamn. Notable people with the surname include:

 Alan Broadbent (född 1947), nyzeeländsk jazzpianist
 Donald Broadbent (1926–1993), engelsk psykolog
 Ed Broadbent (född 1936), kanadensisk politiker
 Edmund Hamer Broadbent (1861–1945), engelsk missionär
 Jim Broadbent (född 1949), engelsk skådespelare
 Joseph Leslie Broadbent (1891–1935), amerikansk religiös ledare
 Michael Broadbent (född 1927), engelsk vinkännare
 Noel Broadbent (född 1946), amerikansk arkeolog 
 
 Punch Broadbent (1892–1971), kanadensisk ishockeyspelare
 William Broadbent (1835–1907), engelsk neurolog

Engelska efternamn